Wicehrabiowie Blakenham 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1963–1982: John Hugh Hare, 1. wicehrabia Blakenham
 1982–2018: Michael John Hare, 2. wicehrabia Blakenham
 od 2018: Caspar John Hare, 3. wicehrabia Blakenham

Blakenham